Міста Великопольського воєводства Польщі:

В